Вальтер Джульяни (, ) — это итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает обсерватории Сормано. В период с 1994 по 1997 год совместно с другими итальянскими астрономами им был обнаружен в общей сложности 22 астероида, четыре из которых он открыл самостоятельно. C 1992 года работает физиком в институте «Institut Alessandro Greppi», коммуна Монтичелло-Брианца.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 Observatoire de Sormano
 Pagine di fisica, didattica della  fisica, storia della fisica, astrofisica, problemi della scuola

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов
Выпускники Миланского университета